Totální nasazení má více významů:

 Totální nasazení – nucené práce za druhé světové války
 Totální nasazení (hudební skupina) – hudební punk rocková kapela 
 Totální válka – styl válečného tažení, při němž jsou za účelem vítězství nasazeny všechny lidské a hospodářské zdroje země.
 Totaleinsatz (soubor fotografií) –  soubor fotografií českého fotografa Zdeňka Tmeje